Croix de Guerre (Oorlogskruis) kan verwijzen naar onderscheidingen of herinneringstekens, toegekend naar aanleiding van oorlogsgebeurtenissen. Ze worden onder andere uitgereikt in:

 Croix de guerre (Frankrijk)
 Croix de Guerre (Luxemburg)
 Oorlogskruis (België) - ook bekend als Croix de Guerre

Zie ook 
 Oorlogskruis - oorlogskruisen in diverse landen en talen